Il doppio  del Genoa Open Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Dustin Brown e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma Zeballos quest'anno non ha partecipato.

Brown ha fatto coppia con Lukáš Dlouhý, ma ha perso nel 1º turno.

Andre Begemann e Martin Emmrich hanno battuto in finale Dominik Meffert e Philipp Oswald 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Johan Brunström /  Frederik Nielsen (quarti di finale)
  Dustin Brown /  Lukáš Dlouhý (primo turno)

  Andre Begemann /  Martin Emmrich (Campioni)
  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Genoa Open Challenger 2012